O termo Dudar pode se referir a:
 Emiliano Ariel Dudar, futebolista argentino.
 Dúdar, povoado espanhol.

Desambiguação